Korušce su naselje u sastavu Općine Klis, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 80 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva Duha Svetoga

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Klisa